MK poate fi:

 Republica Macedonia, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări (din limba macedoneană: Makedonija)
 .mk, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Republica Macedonia
 Limba macedoneană, codul ISO 639-1
 MK 6 (recirculator), aparat recirculator folosit pentru scufundări